Montclair kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Montclair (Californië)
Montclair (New Jersey)
Montclair (Virginia)